Швеція на зимових Олімпійських іграх 2010 була представлена 106 спортсменами у 9 видах спорту.

Медалісти 
Золото

Срібло

 Бронза

Результати змагань

Біатлон 

 Чоловіки

 Жінки

Керлінг 

 Чоловіки
 Склад команди

 змагання
 Груповий етап

 Додатковий матч

 Півфінал

 Матч за 3-е місце

 Підсумкове місце — 4
 Жінки
 Склад команди

 Змагання
 Груповий етап

 Півфінал

 Фінал

 Підсумкове місце — 1

Конькові види спорту

Ковзанярський спорт 

 Чоловіки
 Індивідуальні перегони
 
 Командна гонка

Фігурне катання

Лижні види спорту

Гірськолижний спорт 

 Чоловіки

 Жінки

Лижні гонки 

 Чоловіки
 Дистанція

 Спринт

 Жінки
 Дистанція

 Спринт

Сноубордінг 

 Паралельний гігантський слалом

Фрістайл 

 Могул

 Скі-крос

Хокей 

 Чоловіки
 Склад команди

 Груповий етап

 Чвертьфінал

 Підсумкове місце — 5
 Жінки
 Склад команди

 Груповий етап

 Півфінал

 Матч за 3-є місце

 Підсумкове місце — 4

Посилання 
 Національний олімпійський комітет Швеції  
 Результати  
 Офіційний сайт ЗОІ 2010 
 Олімпійські медалісти Швеції на сайті МОК 

2010
2010 у шведському спорті